Абрамов, Сергей Семёнович:
 Абрамов, Сергей Семёнович (род. 1946) — советский альпинист.
 Абрамов, Сергей Семёнович (1875—1945) — русский бактериолог, эмигрант.